Peerally kan som auktorsförkortning betyda:

 Abed Peerally
 M.Abed Peerally

Robotskapade auktorsförkortningar